Línea 152 puede referirse a:

 Línea 152 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 152A de transporte interurbano de Madrid.
 Línea 152B de transporte interurbano de Madrid.
 Línea 152C de transporte interurbano de Madrid.